Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Kathy Jordan che ha battuto in finale Wendy Turnbull 7–5, 1–6, 6–4.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Pam Shriver (primo turno)
 Barbara Potter (primo turno)
 Wendy Turnbull (finale)

 Anne Smith (quarti di finale)
 Mary-Lou Piatek (secondo turno)
 Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Candy Reynolds (secondo turno)
 Andrea Leand (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1982